Geografia:
 l'Alqueria d'Asnar, municipi del Comtat.
 l'Alqueria de la Comtessa, municipi de la Safor.
 l'Alqueria Blanca, o s'Alqueria Blanca, nucli de població de Santanyí, a Mallorca.
 Televisió:
 L'Alqueria Blanca (sèrie de televisió), sèrie de Canal 9.